Азоян — армянская фамилия.

Известные носители 
 Азоян, Марика (род. 1956) — советская и эстонская шашистка. Международный мастер. Бронзовый призер чемпионата мира по международным шашкам среди ветеранов (2012, блиц).
 Азоян, Машо Иванович — звеньевой колхоза «III Интернационал» Октемберянского района Армянской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Азоян, Овик Багдасарович (1944 — 2008) — бывший депутат парламента Армении.

Примечания